Bucho-da-rocha pode referir-se a:
 Chamaemeles coriacea
 Maytenus umbellata

Desambiguação